Összművészet, összművészeti alkotás, nemzetközileg is elfogadott nevén Gesamtkunstwerk, amiben zenei, színházi, filmográfiai, fotográfiai, irodalmi, festészeti, szobrászati és építészeti elemek összjátéka megbonthatatlan egységben tesz ki egyetlen műalkotást
 Összművészet, számos művészeti ág műalkotásainak együttes prezentációja (az előbbi fogalom pongyola használatakor a sajtóban)
Összművészet, Richard Wagner Gesamtkunstwerk fogalma: a színház által való egyesítése minden művészetnek